McCloy ist der Familienname folgender Personen:

 Helen McCloy (Pseudonym Helen Clarkson; 1904–1994), US-amerikanische Journalistin, Literaturkritikerin und Schriftstellerin
 Joan McCloy (* um 1945), irische Badmintonspielerin

 Nicol McCloy (* um 1950), schottischer Badmintonspieler
 Peter McCloy (* 1946), schottischer Fußballspieler
 Terence McCloy, kanadischer Drehbuchautor

Siehe auch:
 McCloy Academic Scholarship Program, ein US-amerikanisches Förderprogramm
 McCloy-Sorin-Abkommen, ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion